S42 steht für:

 S-Bahn-Linie 42 (Berlin)
 HMS Ursula (S42), ein konventionelles Langstrecken-Jagd-U-Boot der Victoria-Klasse der Royal Navy Großbritanniens

S-42 steht für:

 Sikorsky S-42, war ein Flugboot der Sikorsky Aircraft Corporation
 USS S-42 (SS-153), ein US-amerikanisches U-Boot

Abkürzung